La princesa Beatriz (nacida Beatrice Elizabeth Mary; Londres, Reino Unido, 8 de agosto de 1988) es la primogénita de los duques de York, Andrés y Sarah. Como nieta por vía paterna de Isabel II es princesa del Reino Unido desde su nacimiento. Es sobrina del actual rey del Reino Unido y soberano de la Mancomunidad de Naciones, Carlos III. Está casada con el empresario Edoardo Mapelli Mozzi, desde 2020.  Actualmente ocupa el noveno puesto en la línea de sucesión al trono británico, pero al nacer ocupaba el quinto.

Biografía

Nacimiento y familia 
La princesa Beatriz nació en el Hospital Portland, en Londres, el 8 de agosto de 1988 como Su Alteza Real princesa Beatriz de York.  Su padre, el príncipe Andrés, duque de York, es el segundo hijo varón de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su madre, Sarah, duquesa de York, es hija de Ronald Ivor Ferguson y Susan Mary Barrantes. Tiene una hermana menor, la princesa Eugenia, nacida en 1990.

Bautismo 
Fue bautizada el 20 de diciembre de 1988, en la Capilla Real del Palacio de St. James. Sus padrinos fueron el vizconde Linley, Peter Palumbo, Lady Jane Dawnay, la difunta Carolyn Cotterell y Gabrielle Greenall. 

Nombres 
 Beatriz (Beatrice): En honor a Beatriz del Reino Unido, hija menor de la reina Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, Príncipe consorte del Reino Unido.
 Isabel (Elizabeth): En honor a su abuela la reina Isabel II del Reino Unido y a su bisabuela Isabel Bowes-Lyon.
 María (Mary): En honor a su tatarabuela la reina María de Teck.

Como nieta de la monarca británica por línea masculina, Beatriz es una princesa del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el tratamiento de Alteza Real; su título oficial hasta su matrimonio fue Su Alteza Real la princesa Beatriz de York. Beatriz y su hermana son las únicas nietas de la reina que hacen uso de dicho título y tratamiento, sin embargo, su prima Lady Luisa, es por patente real, princesa del Reino Unido, aunque no utiliza ese título como tal.

Educación y compromisos

Educación 
La princesa Beatriz comenzó su educación primaria en Upton House School, Windsor, Berkshire en 1991. Después, asistió a la Escuela de Coworth Park en Surrey hasta 1995. Durante un tiempo se le propuso al padre de Beatriz que educara a sus hijas en el colegio Aiglon College en Suiza. Su educación secundaria comenzó en St George's School en Ascot, Berkshire en una escuela solo para niñas en 2000, de donde se graduó en 2007. En 2005 se reveló que la princesa Beatriz había sido diagnosticada con dislexia cuando era más joven. 

Beatriz, que llevó a cabo sus estudios de Historia del Arte durante tres años en la Universidad de Londres, se graduó en 2011 con un 2:1 degree (BA) en Historia e Historia de las Ideas.

Trabajo 
La princesa Beatriz ha crecido libre de todo compromiso real. En una entrevista por sus 18 años de edad en 2006, Beatriz dijo que quería utilizar su posición para ayudar a otros a llevar a cabo labores caritativas. Empezó a hacer caridad al trabajar junto a su madre a través de las distintas entidades benéficas que apoya la duquesa. En 2002 apareció en los titulares cuando fue a visitar a unos niños infectados por el VIH en Rusia. En Gran Bretaña, ha mostrado apoyo al Cancer Trust, una asociación benéfica que lucha contra el cáncer.

Ha sido el primer miembro de la familia real en aparecer en una película basada en los primeros años como soberana de la reina Victoria, antepasada de la princesa, donde hace un pequeño papel como dama de honor durante la coronación.

La princesa Beatriz de York estuvo realizando prácticas en Sony Pictures tras graduarse de la Universidad, donde se formó el cotizado artista contemporáneo Damien Hirst.

Actualmente, Beatriz es vicepresidenta de la empresa de software Afiniti.

Vida personal

Relaciones 
Durante diez años y hasta primeros de agosto de 2016 mantuvo una relación sentimental con el empresario Dave Clark.

En marzo de 2019 asistió a un evento para recaudar fondos en la National Portrait Gallery de Londres, acompañada por su actual pareja, Edoardo Mapelli Mozzi, hijo del conde italiano Alessandro "Alex" Mapelli Mozzi, un exesquiador y antiguo participante de los Juegos Olímpicos británico.

Matrimonio y descendencia 
El 26 de septiembre de 2019 el Palacio de Buckingham anunció su compromiso con el conde Edoardo Mapelli Mozzi, quien le había pedido matrimonio a principios de ese mes mientras estaban de vacaciones en la costa Amalfitana en Italia.

Con un comunicado oficial se anunció, el 14 de febrero de 2020, que la boda tendría lugar el 29 de mayo de 2020, en la capilla real del palacio de St. James con una recepción de invitados en el palacio de Buckingham. Sin embargo, en marzo de 2020 la recepción de invitados fue cancelada debido al COVID-19. Un mes después, en abril y a causa del virus, el enlace fue cancelado sine die.

El 17 de julio de ese mismo año, contrajeron matrimonio en una pequeña ceremonia en la capilla real de Todos los Santos, Windsor Grear Park, cerca de la residencia oficial de los duques de York en Windsor. Debido a la pandemia, a la ceremonia tan solo asistieron la reina, el duque de Edimburgo y otros miembros de la familia real. Beatriz llevó un vestido de su abuela Isabel II, de Norman Hartnell, readaptado para la ceremonia nupcial.

El 19 de mayo de 2021 se anunció que esperaba un bebé para otoño de dicho año con su marido. Dio a luz a una niña el 18 de septiembre de 2021 en el hospital de Chelsea y Westminster en Londres. El 1 de octubre de ese año anunciaron que la habían llamado Sienna Elizabeth.

El bautizo tuvo lugar el 29 de abril de 2022 en la Capilla Real del Palacio de St. James.

Patronazgos 
 Patrona de la Sociedad Musical de York (11/2012).

Títulos, tratamientos, honores y armas 
Títulos y tratamientos
 8 de agosto de 1988 – 17 de julio de 2020: Su Alteza Real la princesa Beatriz de York.
 17 de julio de 2020 – presente: Su Alteza Real la princesa Beatriz, condesa Mapelli Mozzi.

Armas

Estandartes

Ancestros

Línea de Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Reino Unido
Familia Mountbatten-Windsor
Casa de Windsor
Alumnado de la Universidad de Londres
Anglicanos
Disléxicos
York, Beatriz